Никола́й Васи́льевич Я́стребов (1855—1916) — русский врач, акушер-гинеколог, доктор медицины (1881), профессор, автор теории рефлекторного механизма наступления родов.

Биография 
Родился в 1855 году.

В 1878 году окончил Петербургскую медико-хирургическую академию. Получив диплом врача, работал ординатором пропедевтической акушерско-гинекологической клиники под руководством заслуженного профессора Императорской военно-медицинской академии Кронида Славянского.

В 1881 году защитил диссертацию на соискание учёной степени доктора медицины. Тема диссертации была о нормальной и патологической анатомии нервного сплетения шейки матки. В 1882 году за границу в научную командировку, вернувшись оттуда состоял старшим врачом 12-го стрелкового батальона и приват-доцентом акушерства и женских болезней Петербургской медико-хирургической академии.

В 1885 году назначен заведующим кафедрой акушерства, женских и детских болезней Варшавского университета, работал в этой должности до 1911 года. В 1889 году на III Пироговском съезде выступил с предложением о необходимости реорганизации родовспоможения в России и предоставления неимущим роженицам бесплатной помощи в родильных домах.

Был директором родильным домом в Царском Селе до 1916 года.

Ястребов написал научные труды по акушерству, а также около 30 статей по различным вопросам акушерства и оперативной гинекологии. Одним из первых начал изучать иннервацию женских половых органов. Проводил экспериментальные исследования и клинические сравнения роли центральной нервной системы в физиологии и патологии женских половых органов.

Стал автором теории рефлекторного механизма наступления родов. Указал на важность значения окружающей среды в функциональной деятельности женского организма. Разработал и предложил на I съезде Общества Российских акушеров и гинекологов в 1904 году классификацию форм узкого таза. Придерживался консервативного ведения родов при некоторых формах узкого таза; в необходимых случаях рекомендовал прибегать к кесареву сечению не только в интересах матери, но и плода, что являлось в те годы явно прогрессивным.

Умер в 1916 году.

Библиография 
 К нормальной и патологической анатомии ganglion cervicale uteri, дисс., Спб., 1881
 Акушерская помощь в больших и малых городах России, её современное положение и желательная организация в будущем, Варшава, 1889
 Условия для наложения акушерских щипцов, Спб., 1894; Курс акушерства, Руководство для студентов и врачей, в. 1, Варшава, 1896; Организация акушерских учреждений для охраны материнства и грудных детей, Журн. акуш. и жен. бол., т. 27, № 7-8, с. 831, 1912.
 Наступление половой зрелости у северных уроженок. 1877—1878
 Понижение кожной чувствительности в области конечных разветвлений n. genitocruralis на передневерхней поверхности бедра, одновременно с кистою яичника («Протоколы спб. русских врачей», 1878—79
 Ампутация влагалищной части матки, как метода лечения хронического воспаления матки (ib., и «Врачебные Ведомости», 1880, № 432).

Примечания

Литература 
 Большая Медицинская Энциклопедия (БМЭ), под редакцией Петровского Б. В., 3-е издание
 Астринский С. Д. Профессор Н. В. Ястребов и учение о нервизме в акушерстве и гинекологии, Акуш. и гинек., Na 4, с. 78, 1952
 Многотомное руководство по акушерству и гинекологии, под ред. Л. С. Персианинова, т. 1, с. 91, 261, М., 1961.

Ссылки 
 Ястребов Николай Васильевич

Выпускники Императорской медико-хирургической академии
Преподаватели Императорской медико-хирургической академии
Преподаватели Варшавского университета
Врачи Российской империи
Военные врачи Российской империи
Акушеры Российской империи
Гинекологи Российской империи